Il Gruppo II della Zona Euro-Africana (Europe/Africa Zone) è il secondo livello di competizione della Zona Euro-Africana, una delle tre divisioni zonali della Coppa Davis 2015. I due vincitori sono ammessi al Gruppo I.

Teste di Serie:
 
 
 
 
 
 
 
 

Altre: 

 
 
 
 
 
 
 
 

Formula: 16 squadre partecipanti. Torneo ad eliminazione diretta. Tutte le squadre prendono parte al torneo fin dal primo turno, gli ottavi di finale, fino a che non rimangono solo due squadre le quali vengono promosse al Gruppo I della zona Euro-Africana. Le otto squadre sconfitte nel primo turno disputano un turno eliminatorio parallelo fra di loro in cui le quattro sconfitte retrocedono al Gruppo III.

Tabellone

Primo turno

Turchia vs. Sudafrica

Irlanda vs. Bielorussia

Portogallo vs. Marocco

Monaco vs. Finlandia

Zimbabwe vs. Bosnia-Erzegovina

Ungheria vs. Moldavia

Lussemburgo vs. Madagascar

Lettonia vs. Bulgaria

Playoff

Sudafrica vs. Irlanda

Monaco vs. Marocco

Zimbabwe vs. Moldavia

Lettonia vs. Madagascar

Secondo turno

Turchia vs. Bielorussia

Portogallo vs. Finlandia

Ungheria vs. Bosnia-Erzegovina

Lussemburgo vs. Bulgaria

Terzo turno

Portogallo vs. Bielorussia

Bulgaria vs.Ungheria

Verdetti
Promosse al Gruppo I:  - 
Retrocesse al Gruppo III:  -  -  -

Voci correlate
Coppa Davis 2015 Zona Euro-Africana Gruppo I
Coppa Davis 2015 Zona Euro-Africana Gruppo III - Europa
Coppa Davis 2015 Zona Euro-Africana Gruppo III - Africa

Collegamenti esterni
 

Europa/Africa II